Мартов — русская фамилия-псевдоним.
 Мартов, Алексей Георгиевич (род. 1959 года) — советский и российский учёный-уролог, член-корреспондент РАН (2022).
 Мартов, Жозеф Климентьевич (1900—1972) — советский кинооператор и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
 Мартов, Эрл (1871 — до 1911) — русский поэт-символист.
 Мартов, Юлий Осипович (1873—1923) — российский политический деятель, публицист, участник революционного движения, основатель меньшевизма.

Многократно использованные псевдонимы